Caririense – abitanti di Cariri do Tocantins
Caririense – abitanti di São João do Cariri